Місячний сарос 155 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 18 березня 2212 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 17 травня 3510, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 73 затемнення (44 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 років.

Серія міститиме 28 повних затемнень від 20 вересня 2518 до 13 липня 3005, 8 часткових перед повними від 25 червня 2374 до 9 вересня 2500 і 8 часткових після повних від 25 липня 3023 до 9 жовтня 3149.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 27 квітня 2879 і триватиме 98,8 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 155 

Місячні сароси